B191 peut faire référence à :
 Bundesstraße 191, une route fédérale allemande reliant Celle à Plau am See ;
 Benetton B191, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.